Passig ist der Familienname von

 Bendix Passig (1864–1957), deutscher Maler und Bildhauer
 Kathrin Passig (* 1970), deutsche Journalistin und Schriftstellerin

Siehe auch:
 Pasig